Theuderik I (~485-533), koning van Austrasië (511-533)
 Dirk I (graaf), graaf van West-Frisia (896-923/939)
 Dudo van Paderborn, bisschop van Paderborn (935-959)
 Diederik I van Wettin, edelman uit midden 10e eeuw
 Diederik I van Trier (+977), aartsbisschop van Trier (965-977)
 Diederik I van Metz (~929-984), bisschop van Metz (965-984)
 Diederik van Hamaland (970-1018), graaf van Hamaland (ca. 1014)
 Diederik I van Lotharingen (~965-1027), hertog van Opper-Lotharingen en graaf van Bar (978-1027)
 Diederik I van Münster (+1022), bisschop van Münster (1011-1022)
 Diederik I Flamens (+1082), heer van Wassenberg
 Diederik I van Montbéliard (~1045-1105), graaf van Bar (1070-1105), Montbéliard (1073-1105) en Verdun (1100-1105)
 Diederik III van Kleef (+1117, volgens andere telling Diederik I), graaf van Kleef (1091-1117)
 Diederik van de Elzas (~1100-1168), graaf van Vlaanderen (1128-1168)
 Diederik I van Aarlen (*~1122), heer van Houffalize
 Diederik I van Houffalize van Gronsveld (fl.1176-1224), heer van Gronsveld en Houffalize
 Diederik van Meißen (1162-1221), markgraaf van Meißen (1189-1221)
 Diederik I van Limburg (~1215-1301), graaf van Limburg (fl.1243)